Rümmelein ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Rümmelein (* 1966), deutscher Fantasy-Autor
 Fritz Rümmelein (1895–1918), deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg
 Paulina Rümmelein (* 1998), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin